True North peut faire référence :
 au « Vrai Nord », terme utilisé en navigation pour désigner la position du Pôle Nord.

Cinéma 
 True North, film britannique réalisé par Steve Hudson (2006) ;
 True North, film d'animation d'Eiji Han Shimizu (2020).

Musique 
 True North, album de Bad Religion (2013) ;
 True North, album de a-ha (2022).

Homonymie de titre